Der Sparkassen Cup 2003 war ein Tennis-Hallen-Teppichplatzturnier für Frauen in Leipzig. Es war Teil der WTA Tour 2003 und fand vom 20. bis 28. September 2003 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Leipzig